Pekwm est un gestionnaire de fenêtres disponible sur les machines de type UNIX. Son code source est issu de aewm++. 

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Sa principale caractéristique est sa légèreté, ce qui le rend adapté aux petites configurations. Il offre par ailleurs le support des onglets dans les fenêtres, des raccourcis claviers et de l'affichage multi-écran. Flexible il permet le réglage d'une multitude de paramètres: maximisation, iconification, etc., d'une fenêtre ou application donnée.

Liens externes 
 Site officiel
 Guide d'installation en français
 Hewphoria.com : Thèmes

Gestionnaire de fenêtres libre pour X Window